Spojení písmen T, B a S může znamenat:

TBS 
 Letiště Tbilisi (Gruzie) podle IATA
 Tahová strategie (Turn-based strategy), žánr strategických počítačových her
 Times Business School (Indie)
 Toulouse Business School
 Tokyo Broadcasting System
 TBS Television
 TBS Radio
 Turner Broadcasting System
 TBS (americká televizní stanice)
 TBS (latinskoamerická televizní stanice)

Tbs 
 Tablespoonfull, obsah polévkové lžíce (15-20 ml)

tsp 
 Teaspoonfull, obsah čajové lžičky (5 ml)

Externí odkazy